

Lokalizacje

Austria 
 Velden am Wörther See – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Holandia 
 Velden – wieś w Holandii, w gminie Venlo
 Arcen en Velden – dawna gmina w Holandii, w prowincji Limburgia

Niemcy 
 Velden – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga
 Velden – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 wspólnota administracyjna Velden – wspólnoty administracyjne w kraju związkowym Bawaria

Osoby 
 Nick van der Velden (ur. 1981) – holenderski piłkarz

Zobacz też 
 Felden
 Velde
 Velten
 Welde